Kalijaya (Banjarsari), een bestuurslaag in Indonesië
Kalijaya (Cikarang Barat), een bestuurslaag in Indonesië
Kalijaya (Alian), een bestuurslaag in Indonesië
Kalijaya (Talagasari), een bestuurslaag in Indonesië